Kozjak je naselje u općini Bilje u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo

Sport 
U naselju je sredinom 20. stoljeća postojao nogometni klub NK Hajduk Kozjak.

Izvori 

‎
Naselja u Osječko-baranjskoj županiji
Baranjske pustare